Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1989. годину.

Поредак

Референце 

1989
Музика у 1989.